Cures - comuna francesa
 Cures (sabinos) - cidade sabina do Lácio, Itália.

Desambiguações de topônimos